Zisk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Craig Zisk, réalisateur et producteur américain
Randall Zisk, réalisateur et producteur américain
 (né en 1949), joueur américain de baseball

Homonymie de patronyme